Frank Clark – attore statunitense
 Frank Clark – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Frank Clark – giocatore di football americano statunitense